Fleischner ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Fleischner (1920–1991), deutscher Politiker (SPD)
 Eva Fleischner (* 1925), US-amerikanische Religionswissenschaftlerin
 Felix Fleischner (1893–1969), österreichisch-US-amerikanischer Radiologe 
 Herbert Fleischner (* 1944), österreichischer Mathematiker
 Louis Fleischner (1827–1896), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker (Demokratische Partei)
 Richard Fleischner (* 1944), US-amerikanischer Bildhauer
 Rudolfine Fleischner (1873–1923), österreichische Politikerin und Erzieherin

Siehe auch:
 Fleischner Society, radiologische Vereinigung